В астрономии:
 Оболочка — газообразная область, окружающая одну или несколько звезд (или любых других астрономических объектов).
В сопротивлении материалов:
 Оболочка — геометрическая форма тела, у которого один из размеров значительно меньше двух остальных.
В программировании:
 Оболочка — модуль программного обеспечения, обеспечивающий интерфейс для взаимодействия пользователя с функциями операционной системы.
В пищевой промышленности:
 Оболочка — упаковка колбасных изделий.